Saint-Lumier-la-Populeuse ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 2,47 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Schloss Bussemont, erbaut im 17. Jahrhundert

Weblinks 

Ort in Grand Est